Glänta kan syfta på:

 Glänta (tidskrift och förlag)
 Glänta – ett dialektalt namn för en rovfågel, se röd glada
 Skogsglänta – ett mindre område inte lika trädbeväxt som omgivningen

Se även 
 Gläntan